The Other Side (SZA & Justin Timberlake)
 The Other Side (Jason Derülo)
 The Other Side (2006), een film van Gregg Bishop